Удалой — фамилия, термин и название имеющее несколько определений:

 Персоналии
 Василий Удалой (ум. 1495/1501) — служилый князь.
 Мстислав Удалой

 Техника
 «Удалой» — большой противолодочный корабль проекта 1155.

 Другое
 «Хасбулат удалой» (или «Элегия») — русский романс.

См. также 
 Удалая
 Удалые